Název Jiříkovský potok má více vodních toků:

 Jiříkovský potok (přítok Roketnice) – levostranný přítok Roketnice v okrese Brno-venkov
 Jiříkovský potok (přítok Sprévy) – levostranný přítok Sprévy v okrese Děčín a v Sasku
 Jiříkovský potok (přítok Úslavy) – pravostranný přítok Úslavy v okrese Plzeň-jih

…nebo také jen část vodního toku:
 Jiříkovský potok – označení pro horní tok Sázavky v okrese Havlíčkův Brod